Списак освојених тениских турнира играча из Србије:

Мушкарци

Појединачно

Парови

Жене

Појединачно 
Напомена: Наведени су само они турнири Монике Селеш и Јелене Докић освојени под заставом СФРЈ и СРЈ.

Парови

Мешовити парови

Референце

Спољашње везе 
 Тенис без граница, Тениски савез Србије

Тенис у Србији